José Abreu – calciatore portoghese
José Abreu – giocatore di baseball cubano
José Antonio Abreu (1943-2018) – musicista, attivista, politico, educatore e accademico venezuelano